Richard Wright puede referirse a:

 Richard Wright, escritor estadounidense.
 Richard Wright, músico, miembro fallecido del grupo musical Pink Floyd.
 Richard Ian Wright, jugador inglés de fútbol.
 Richard Wright, artista londinense nacido en 1960, premio Turner de 2009.